Spirograph ist die Bezeichnung für:

 ein 1965 erfundenes geometrisches Spielzeug, siehe Spirograph (Spielzeug)
 ein 1901 erfundenes Gerät zur Herstellung und Wiedergabe von kurzen Filmen, siehe Spirograph (Kinematographie)